Autostrada A21 – autostrada italiana
Autostrada A21 – autostrada austriaca
Autostrada A21 – autostrada tedesca
Autostrada A21 – autostrada belga
Autostrada A21 – autostrada spagnola
Autostrada A21 – autostrada francese
 Autostrada A21 – autostrada lituana (tangenziale di Sovetsk)